Pare (jezik), jezik iz porodice Bantu
 Pare (narod), narod u Tanzaniji
 Pare (gorje), gorje u Tanzaniji
 Emmett Paré (1907. – 1973.), tenisač